Уродженці міста Бар та Барського району Вінницької області

  — революціонер, учасник громадянської війни 1917-20 рр.
 Бабійчук Георгій Опанасович (04. 03. 1938, с. Ялтушків Бар. р-ну) — кріобіолог. Д-р біол. н. (1987), проф. (1990). 
 Яків Байда-Голюк — учасник повстанського руху
 Баланко Микола Якович — заслужений артист України
 Йосеф Барондес (Джозеф) (3/07/1864 р.) м. Бар — 19/06/1928, м. Нью-Йорк) — політик із США, учасник Паризької мирної конференції 1919—1920 
 Бевзюк Войцех Михайлович — генерал-лейтенант Радянської армії
 Богатир Петро Устинович — герой Радянського Союзу,
 Бубновський Микита Дмитрович — депутат Верховної Ради СРСР, Герой Соціалістичної Праці
 Буняковський Віктор Якович — математик
 Ганицький Гнат Денисович — композитор
 Ганицький Тадей Денисович — композитор
 Гарматюк Анатолій Панасович — письменник
 Головко Віль Васильович — цирковий режисер
 Горбатий Павло Анастасович — заслужений учитель УРСР
 Гринюк Леонтій Назарович — художник
 Винославський Василь Миколайович — вчений в галузі електротехніки
 Ігор Вовковинський — американський актор. Занесений до Книги рекордів Гіннеса (як найвища людина в США — 234 см)
 Водзяновський Андрій Володимирович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Война Олексій Дорофійович — дипломат
 Біньямін Ентін (4/08/ 1884 с. Польове (Барський район) — 22/10/ 1956, м. Нью-Йорк) — юрист і політик (демократична партія), член Ассамблеї штату Нью-Йорк, Сенату штату Нью-Йорк. . джерело — Benjamin Antin «The Gentleman from the Twenty-Second» (Boni & Liveright, New York City, 1927, 301 pages)
 Залевський Болеслав Миколайович — підполковник Армії УНР, загинув під час служби у дивізії Ваффен СС «Галичина»
 Заленський Олексій Іванович — полковник Армії УНР
 Батшева Кацнельсон (1897 - 1988) — член кнесету Ізраїлю .
 Колосова Вікторія Петрівна — літературознавець
 Ломацький Максим Іванович — сотник Армії УНР
 Любарський Руслан Миколайович — футболіст
 Мазур Олександр Григорович — спортсмен
 Мала Діана Леонідівна — заслужена артистка України 
 Леон Малий — єпископ РКЦ в Україні
 Маніта Анатолій Дмитрович — математик, кандидат ФМН 
 Микола Васильович Медвецький — Герой Радянського Союзу
 Бузі Міллер(Міллер Борис Ізрайлович) (21.04.1913 Копай  - 1988 Біробіджан)-письменник (ідиш)
 Навроцький Сергій Петрович  — журналіст, Заслужений журналіст України.
  — актор, заслужений артист РФ
 Данило Нечай — полковник
 Новоленик Євген Ларіонович — сотник 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу, загинув під час масового розстрілу 22.11.1921 організованого російськими окупантами Котовського
 Подолинний Анатолій Мусійович — поет
 Рудик Борис Іванович — вчений у галузі медицини
 Рябоконь Василь Петрович — доктор економічних наук
 Сай-Боднар Сергій Іванович — журналіст
 Смогоржевський Олександр Степанович — математик
 Тімерман Яків — журналіст із Аргентини
 Томащук Володимир Іванович — кларнетист, заслужений артист України,
 Тхак Андрій В'ячеславович (1988 — 2022) — головний сержант ЗСУ. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). 
 Філіштинський Ігор Дмитрович — волейболіст, Заслужений тренер України
 Френкель Марк Ісаакович — вчений
 Шломо Гілельс — письменник (іврит, їдиш)
 Єжель Михайло Броніславович — адмірал, український політик
 Яблонський Генрик — поет
 Якимчук Олександр Іванович — герой Радянського Союзу.

Примітки